Instituto O'Higgins puede referirse a:

Instituto O'Higgins, de Rancagua.
Instituto O'Higgins de Maipú.
Instituto O'Higginiano de Chile.
Club de Deportes Instituto O'Higgins, antiguo club deportivo de Rancagua.